JAEC steht für
 Japanese Aero Engines Corporation
 Japan Atomic Energy Commission

Abkürzung